Појам Фламингос има више значења:

 Фламингоси или Пламенци - породица птица пламено црвене боје перја, по којој су и добиле име

Топоними 

 Фламингос, Балнеарио (Тизајука), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Фламингос (Савајо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Фламингос (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Фламингос (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику